Тартаковський:

 Тартаковський Анатолій Ісакович (1954) — художник.
 Тартаковський Борис Миколайович (1954) — український вчений, доктор наук (1967).
 Тартаковський Віктор Костянтинович (1932–2008) — український фізик.
 Тартаковський Володимир Олександрович (1932) — російський хімік.
 Дженнді Тартаковський (Тартаковський Геннадій Борисович; 1970) — американський режисер-аніматор.
 Тартаковський Ісак Йосипович (1912–2002) — український маляр і графік.
 Тартаковський Петро Савич (1895–1940) — радянський фізик.
 Тартаковський Сергій Валерійович (1968) — український військовик, морський піхотинець, командир 33-го окремого десантно-штурмового батальйону 1-ї окремої бригади морської піхоти